Флаг муниципального образования посёлок Курагино Курагинского района Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг посёлка Курагино разработан на основе герба муниципального образования посёлок Курагино и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

История 
8 декабря 2009 года, постановлением администрации посёлка Курагино № 139-П, был объявлен открытый конкурс по разработке эскизов герба и флага муниципального образования посёлок Курагино. Эскизы герба, флага и варианты гимна должны были быть представлены в конкурсную комиссию авторами (авторскими коллективами) не позднее 28 февраля 2010 года.

Постановлением администрации посёлка Курагино от 9 марта 2010 года № 27-П срок подачи работ был продлён до 31 марта 2010 года.

В результате работы конкурсной комиссии было выбрано три эскиза символики муниципального образования посёлок Курагино, которые были направлены в Курагинский поселковый Совет депутатов для рассмотрения и утверждения. Депутатами был отобран и утверждён один из представленных эскизов (решение Курагинского поселкового Совета депутатов от 3 июня 2010 года № 3-26-Р), после чего, согласно процедуре регистрации символики, эскиз направлен в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации на геральдическую экспертизу и последующее внесении в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

12 сентября 2011 года, решением Курагинского поселкового Совета депутатов № 14-100-Р, флаг муниципального образования посёлок Курагино был установлен в качестве официального символа муниципального образования посёлка Курагино и утверждено Положение о нём.

2 ноября 2011 года данный флаг был внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7194.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, посередине которого изображены три вертикальные полосы: белая, голубая и белая в соотношении 1:5:1, причём ширина голубой полосы составляет 1/9 длины полотнища. Поверх полос изображены жёлтые разомкнутый венок из двух колосьев и часть кольца с исходящими пятью лучами из герба посёлка».

Символика 
Посёлок Курагино расположен на реке Туба, показанной голубой и белыми полосами. Курагино — крупный транспортный узел южной части Красноярского края. Долгое время через реку была налажена паромная переправа, обеспечивавшая автомобильное сообщение с Минусинском и выходом на автотрассу  «Енисей». В 1997 году вместо переправы был построен мост «Корона Тубы», который аллегорически отражён на флаге стилизованной короной (с 5-ю зубцами).

Основным направлением экономики муниципального образования является сельское хозяйство, отраженное хлебными колосьями. Зелёный цвет символизирует плодородие полей, ставших залогом достатка и благополучия. Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, урожай, справедливость, уважение, великодушие.

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира.

Красный цвет — символ храбрости, мужества, красоты и труда.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений; цвет бескрайнего неба и водных просторов.

Примечания